Are Strandli – canottiere norvegese
 Frank Strandli – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese
 Sverre Strandli – martellista norvegese